Список культовых и религиозных сооружений города Барнаула столицы Алтайского края, отсортированных по конфессиям.
Жирным шрифтом выделены действующие храмы.

Христианство

Православие 
 Петропавловский собор (бывшая Соборная площадь), построен в 1774 году, разрушен в 1930-х годах.
 Одигитриевская церковь (начало проспекта Ленина), построена в 1815 году, разрушена в 1930-х годах.
 Церковь Димитрия Ростовского (Демидовская площадь), построена в 1831 году, частично разрушена в 1930-х годах, с 1990-х годов находилась на реконструкции, восстановлена.
 Знаменская церковь при Знаменском женском монастыре (ул. Большая Олонская, 24), построена в 1815 году, частично разрушена в 1930-х годах, в основном восстановлена.
 Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк), построен в 1857 году, разрушен в 1930-х годах. Воссоздан в 2014—2017 годах.
 Церковь Казанской Божьей матери при Казанском монастыре, построена в 1899 году, частично разрушена в 1930-х годах.
 Храм  Казанской иконы Божией Матери (Власиха), построен в 1901 году.
 Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137), построен в 1904 году.
 Никольская церковь (пр. Ленина, 36), построена в 1906 году, полностью восстановлена к 2007 году.
 Крестовоздвиженская церковь (Сибирский проспект, 36), построена в 1908 году, в советские годы перестроена в планетарий.
 Троицкая церковь (ул. Аванесова, 102), построена в 1914 году, разрушена, на её месте в советские годы построен кинотеатр «Алтай», ныне здание также не существует.
 Богоявленская церковь Александро-Невского собора (ул. Антона Петрова, 221), построена в 1996 году.
 Храм Вознесения Господня (п. Научный Городок), построен в 1997 году.
 Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Барнаул) (п. Южный, ул. Герцена, 1), построена в 1998 году.
 Церковь святого апостола Андрея Первозванного (ул. Попова 14б), построена в 2000 году.
 Храм святого преподобного Серафима Саровского (перрон у здания старого ЖД-вокзала), построен в 2003 году.
 Часовня Святой мученицы Татьяны (сквер АГТУ), построена в 2004 году.
 Часовня князя Владимира (пл. Баварина), построена в 2005 году.
 Часовня Александра Невского (пр. Ленина), построена в 2006 году.
 Приписная часовня к Александро-Невскому храмовому комплексу во имя Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона в здании Железнодорожной больницы ст. Барнаул
 Церковь преподобного Антония Киево-Печерского при ГУИН, (пр. Ленина), построена в 2006 году.
 Храм Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25А), построен в 2008 году.

Старообрядчество 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы РПСЦ (ул. Георгия Исакова, 154), действует. Архитектура владимиро-суздальская .
 Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы РПСЦ (ул. Партизанская, 192), на основе жилого дома, освящена в 1985 году .
 Храм во имя Воздвижения Креста Господня, конфискован в 1938 году, взорван в 1967 году .
 Храм иконы Казанской Божией Матери Древлеправославной Поморской общины г. Барнаула (ул. Чехова, 19), современное строение, переделанное из предоставленного в 1997 г. двухэтажного кирпичного купеческого дома.

Армянская апостольская церковь 
 Храм Святой Рипсимэ (ул. Попова), построен в 2007 году.

Католицизм 
 Костёл (пр. Ленина, 44), построен в 1910 году, частично разрушен и переоборудован в аптеку в 1936 году, принято решение о возвращении общине в 2017 году.
 Костёл Христа Царя Вселенной (ул. Матросова, 113), новый.

Протестантизм

Лютеранство 
 Евангелическо-лютеранская церковь Святого Павла (проспект Ленина, 16), построена в 1861 году, разрушена в 1970-х годах.

Баптизм 
 Центральная барнаульская церковь Евангельских христиан-баптистов (проспект Коммунаров, 173), построена в начале 1990-х годов.
 Дом молитвы Евангельских христиан-баптистов (ул. Энтузиастов, 8), построен в начале 1990-х годов.
 Церковь спасения Евангельских христиан-баптистов (п. Южный).

Пятидесятники 
 Церковь Евангельских христиан «Свет Пробуждения» (проспект Коммунаров, 139), построена в 2007 году.

Ислам 
 Соборная мечеть Барнаула (ул. Матросова, 163), построена в конце 1990-х годов.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Храмы и Монастыри Барнаульской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

Барнаул